Геннадий Родионов:
 Родионов, Геннадий Николаевич (1942—2019) — советский и российский театральный актёр.
 Родионов, Геннадий Степанович (род. 1949) — певец.